

Сариозек — село, Кербулацький район, Жетисуська область
 Сариозек — село, Мойинкумський район, Жамбильська область
 Сариозек — село, Осакаровський район, Карагандинська область
 Сариозек — село, Уланський район, Східноказахстанська область